Піхо́тний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Піхотний провулок — провулок у місті Київ.
 Піхотний провулок — провулок у місті Харків.

Провулки